Démoulin est un patronyme porté notamment par :

 Nathalie Démoulin (1968-), romancière française ;
 Nicolas Démoulin (1979-), homme politique français.